Geschichte meines Lebens oder Die Geschichte meines Lebens ist der Titel mehrerer Autobiographien:
 Geschichte meines Lebens (Giacomo Casanova) (ab 1822)
 Geschichte meines Lebens (Ludwig von Baczko) (1824)
 Geschichte meines Lebens (George Sand) (1855)
 Die Geschichte meines Lebens (Friedrich Schünemann-Pott) (1867)
 Geschichte meines Lebens (Adele Spitzeder) (1878)
 Geschichte meines Lebens (Alfred Meißner) (1884)
 Die Geschichte meines Lebens (Georg Ebers) (1893)
 Die Geschichte meines Lebens (Helen Keller) (1905)
 Die Geschichte meines Lebens (Charles Chaplin) (1964)
 Geschichte meines Lebens (Jean Marais) (1975)